Nauruaans voetbalelftal (mannen)
 Nauruaans voetbalelftal (vrouwen)